Kemps ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Kemps (* 1983), australischer Radrennfahrer
 Niek Kemps (* 1952), niederländischer Plastiker und Mixed-Media-Künstler